Michał Banach (1897-1977), duchowny
 Michał Banach (1969-), aktor